Sahinovic ist der Familienname folgender Personen:
 Vanessa Sahinovic (* ~2000), österreichische Synchronschwimmerin
 Muhamed Sahinovic (* 2003), bosnien-herzegowinischer U19-Fußballnationaltorwart